Алекса Деми () — американская актриса и певица, наиболее известная по роли Мэдди Перес в сериале «Эйфория».

Ранние годы 
Алекса Деми родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье визажиста Роуз Мендес, имеющей мексиканское происхождение, и Скотта Уилсона Вейнерстрома, приёмного сына участника группы The Beach Boys Денниса Уилсона. Алекса выросла в Этуотер Виллидж и с восьмилетнего возраста воспитывалась, главным образом, матерью, однако ей удавалось поддерживать хорошие отношения и с отцом. В 2019 году она официально сменила имя с Алекса Деми Уилсон Вейнерстром на Алекса Деми.

Карьера 
Деми дебютировала как актриса в 2000 году, снявшись в короткометражном фильме «Майлз». Также она появлялась в эпизодах таких сериалов, как «Рэй Донован», «Любовь» и «ОА».

В 2018 году Деми снялась в фильме «Середина 90-х», а в 2019 году сыграла роль Алексис в фильме «Волны». В 2019 году она получила роль Мэдди Перес в сериале «Эйфория».

Фильмография

Примечания

Ссылки